

Бурцево — присілок, Вологодський район, Вологодська область
 Бурцево — присілок, Уфимський район, Башкортостан